The Omen est le titre original du film britannico-américain La Malédiction, réalisé par Richard Donner en 1976.
 The Omen est un téléfilm américain réalisé par Jack Sholder en 1995.
 The Omen est le titre original du film américain 666, la malédiction, réalisé par John Moore en 2006.